Плешивица може бити:
 Плешивица (планина), планина у Самоборском горју, Република Хрватска
 Плешивица (Јастребарско), насељено место у саставу града Јастребарског, Загребачка жупанија, Хрватска
 Плешивица (Селница), насељено место у општини Селница, Међимурска жупанија, Република Хрватска
 Плешивица (Врбовско), насељено место у саставу града Врбовског, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Плешивица (Сежана), насељено место у општини Сежана, Република Словенија
 Плешивица при Жални, насељено место у општини Гросупље, Република Словенија

Види још 
 Пљешевица